Bela Crkva, città della Voivodina, in Serbia 
 Bela Crkva, villaggio della Macedonia del Nord